Chant de la nuit peut désigner les œuvres musicales suivantes :
 Symphonie  « Chant de la nuit » (en allemand : Lied der Nacht) de Gustav Mahler ;
 Symphonie  « Chant de la nuit » (en polonais : Pieśń o nocy) de Karol Szymanowski.